Cingulum kan verwijzen naar:

Cingulum (riem), een ritueel koord of een riem, gedragen bij de traditionele Britse Wicca
Cingulum (anatomie), een term uit de anatomie: 
een term uit de Fylogenie